Le Grand Prix automobile de l'Algérie est un Grand Prix organisé à sept reprises, de 1928 à 1937, dans les départements français d'Algérie. Ils ont été organisés à Staoueli et à Bouzareah, à quelques kilomètres d'Alger et à deux reprises, en 1930 et 1932, à Arcole, aujourd'hui Bir El Djir, près d’Oran. L'épreuve portait d'ailleurs officiellement le nom de Grand prix d'Oran pour ces deux éditions uniquement.

Les voitures Bugatti ont remporté toutes les éditions.

Palmarès 

(Nota Bene: en 1928 est également disputé un Grand Prix de l'Algérie Sport, remporté par Achille Boyriven; en 1930 est également disputée une course à handicap la même semaine, dite Les 8 Heures de Staouéli, remportée par la paire Étancelin / Lehoux, sur Bugatti.)

Galerie

Références 

Algérie
Compétition automobile en France